Маніок (Manihot) — тропічна чагарникова вічнозелена рослина з родини молочайних (Euphorbiaceae), до якої належать близько 150 видів, серед яких є як харчові, так і каучуконосні.

Опис 

Представники цього роду — дерева, кущі або трав'янисті рослини. Листки пальчаторозсічені, чергові. Квітки різностатеві, зібрані в китиці. Плід — коробочка.

Поширення 
Рід налічує близько 150 видів, що зростають в тропічному кліматичному поясі Америки.

Використання 
Всі види маніоку, як і всі інші представники родини молочайних містять молочний сік, тому деякі з них використовуються як каучуконоси (зокрема Manihot carthaginensis subsp. glaziovii).

Важливою харчовою коренеплідною тропічною рослиною є маніок їстівний або касава (Manihot esculenta) — кущ до 3—5 м заввишки, що дуже поширений в культурі. В їжу вживають бульбоподібні корені, які містять до 40 % крохмалю, а також цукор, азотисті сполуки, жирні олії, а також отруйний глікозид, який руйнується при підсмажуванні, варінні та просушуванні коренів. З коренів маніока їстівного отримують борошно та крохмаль, з якого виготовляють спирт, ацетон та інші речовини.

Види 

 Manihot acuminatissima Müll.Arg.
 Manihot aesculifolia (Kunth) Pohl
 Manihot alutacea D.J.Rogers & Appan
 Manihot angustiloba (Torr.) Müll.Arg.
 Manihot anisophylla (Griseb.) Müll.Arg.
 Manihot anomala Pohl
 Manihot attenuata Müll.Arg.
 Manihot auriculata McVaugh
 Manihot baccata Allem
 Manihot brachyandra Pax & K.Hoffm.
 Manihot brachyloba Müll.Arg.
 Manihot breviloba P.Carvalho & M.Martins
 Manihot caerulescens Pohl
 Manihot carthaginensis (Jacq.) Müll.Arg.
 Manihot catingae Ule
 Manihot caudata Greenm.
 Manihot cecropiifolia Pohl
 Manihot chlorosticta Standl. & Goldman
 Manihot compositifolia Allem
 Manihot condensata D.J.Rogers & Appan
 Manihot corymbiflora Pax & K.Hoffm.
 Manihot crassisepala Pax & K.Hoffm.
 Manihot crotalariiformis Pohl
 Manihot davisiae Croizat
 Manihot diamantinensis Allem
 Manihot dichotoma Ule
 Manihot divergens Pohl
 Manihot epruinosa Pax & K.Hoffm.
 Manihot esculenta Crantz
 Manihot falcata D.J.Rogers & Appan
 Manihot filamentosa Pittier
 Manihot flemingiana D.J.Rogers & Appan
 Manihot foetida (Kunth) Pohl
 Manihot fruticulosa (Pax) D.J.Rogers & Appan
 Manihot gabrielensis Allem
 Manihot gracilis Pohl
 Manihot grahamii Hook.
 Manihot guaranitica Chodat & Hassl.
 Manihot handroana Cruz
 Manihot hassleriana Chodat
 Manihot heptaphylla Ule
 Manihot hilariana Baill.
 Manihot hunzikeriana Mart.Crov.
 Manihot inflata Müll.Arg.
 Manihot irwinii D.J.Rogers & Appan
 Manihot jacobinensis Müll.Arg.
 Manihot janiphoides Müll.Arg.
 Manihot jolyana Cruz
 Manihot leptophylla Pax & K.Hoffm.
 Manihot longipetiolata Pohl
 Manihot maracasensis Ule
 Manihot marajoara Huber
 Manihot mcvaughii V.W.Steinm.
 Manihot membranacea Pax & K.Hoffm.
 Manihot michaelis McVaugh
 Manihot mirabilis Pax
 Manihot mossamedensis Taub.
 Manihot nana Müll.Arg.
 Manihot neusana Nassar
 Manihot nogueirae Allem
 Manihot oaxacana D.J.Rogers & Appan
 Manihot obovata J.Jiménez Ram.
 Manihot oligantha Pax & K.Hoffm.
 Manihot orbicularis Pohl
 Manihot palmata Müll.Arg.
 Manihot pauciflora Brandegee
 Manihot paviifolia Pohl
 Manihot peltata Pohl
 Manihot pentaphylla Pohl
 Manihot peruviana Müll.Arg.
 Manihot pilosa Pohl
 Manihot pohliana Müll.Arg.
 Manihot pohlii Wawra
 Manihot populifolia Pax
 Manihot pringlei S.Watson
 Manihot procumbens Müll.Arg.
 Manihot pruinosa Pohl
 Manihot pseudoglaziovii Pax & K.Hoffm.
 Manihot purpureocostata Pohl
 Manihot pusilla Pohl
 Manihot quinquefolia Pohl
 Manihot quinqueloba Pohl
 Manihot quinquepartita Huber ex D.J.Rogers & Appan
 Manihot reniformis Pohl
 Manihot reptans Pax
 Manihot rhomboidea Müll.Arg.
 Manihot rubricaulis I.M.Johnst.
 Manihot sagittatopartita Pohl
 Manihot salicifolia Pohl
 Manihot sparsifolia Pohl
 Manihot stipularis Pax
 Manihot stricta Baill.
 Manihot subspicata D.J.Rogers & Appan
 Manihot surinamensis D.J.Rogers & Appan
 Manihot tenella Müll.Arg.
 Manihot tomatophylla Standl.
 Manihot tomentosa Pohl
 Manihot triloba (Sessé) McVaugh ex Miranda
 Manihot tripartita (Spreng.) Müll.Arg.
 Manihot triphylla Pohl
 Manihot tristis Müll.Arg.
 Manihot variifolia Pax & K.Hoffm.
 Manihot violacea Pohl
 Manihot walkerae Croizat
 Manihot websteri D.J.Rogers & Appan
 Manihot weddelliana Baill.
 Manihot xavantinensis D.J.Rogers & Appan
 Manihot zehntneri Ule

Примітки

Література 
 Cervantes-Alcayde, M.-A. et al. 2015. Apparent similarity, underlying homoplasy: Morphology and molecular phylogeny of the North American clade of Manihot. Amer. J. Bot. 102: doi:10.3732/ajb.1500063 
 Duputié, A. et al. 2011. Evolutionary biogeography of Manihot (Euphorbiaceae), a rapidly radiating Neotropical genus restricted to dry environments. J. Biogeogr. 38:1033-1043. 
 Govaerts, R. et al. World checklist and bibliography of Euphorbiaceae. 2000. (L Euphorb)

Джерела 
 Маніок — екзотична овочева культура  «Сад та город»
 
 https://npgsweb.ars-grin.gov/gringlobal/taxonomygenus.aspx?id=7234 
 http://www.tropicos.org/Name/40013252 

Молочайні
 
Роди квіткових